Punta Lobos (auch Chilca genannt) ist ein Startplatz für Höhenforschungsraketen und Forschungsballons in Peru. Er liegt nahe dem Ort Chilca im Stadtbezirk Pucusana etwa 70 km südlich des Zentrums von Lima.

Nach Gründung der peruanischen Weltraumbehörde CONIDA wurde 1974 ein Raketenstartplatz an der Pazifikküste errichtet. Durch seine Nähe zum magnetischen Äquator ist er besonders zur Erforschung der Ionosphäre geeignet.

Das Gelände gehört der peruanischen Luftwaffe. Das Hauptgebäude bietet Raum für Büros, die Leitstelle und wissenschaftliche Geräte. Der Startkomplex befindet sich etwa 1,5 km südwestlich davon. Hier befinden sich die Einrichtungen für Vorbereitung, Integration, Test und Start.

In Kooperation mit ausländischen Behörden wurden von hier zwischen 1974 und 1983 Höhenforschungsraketen verschiedener Typen gestartet. Schon beim ersten Start am 29. März 1974 (Ortszeit: 28. März) wurde mit einer kanadischen Black Brant 4B die Höhe von 742 km erreicht. Seit 2006 startet von hier die peruanische Rakete Paulet I.

Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales (CNOIS) 
Ende 2015 wurde hier das Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales (CNOIS) eröffnet, welches auf einer Fläche von 3.600 Quadratmetern erbaut wurde.

Startliste von Höhenforschungsraketen 
Stand: 18. Oktober 2014

Weblinks 
 
 J. Martin Canales Romero: Sounding Rocket Program in Peru (englisch)

Einzelnachweise 

Raketenstartplatz
Raumfahrt (Peru)
Wissenschaft und Forschung in Peru
Region Lima